Der Dreiband-Weltcup 2001/3 war das dritte UMB/BWA-Weltcupturnier im 16. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 21. bis zum 25. November 2001 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Kuşadası in der türkischen Provinz Aydın statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Kuşadası.

Geschichte 
Im fünften von gesamt sieben für die Wertung zählenden Ergebnisse für den Gesamtweltcup bleibt es durch den Sieg von Dick Jaspers weiter sehr spannend. Zusammen mit dem Türken Semih Saygıner führt Jaspers mit 180 Punkten. Nur 5 Punkte dahinter liegt Torbjörn Blomdahl. Das Turnier in Kuşadası hatte ansonsten nicht viel Höhepunkte. Für das beste Ergebnis sorgte der erst 17 Jahre alte Grieche Filipos Kasidokostas. Rechnet man das Ergebnis der Qualifikation zum Endergebnis dazu so spielte er in drei Partien den sehr guten Durchschnitt von 1,844.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 144 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Tonny Carlsen
  Dion Nelin
  Frédéric Caudron
  Jacob Haack-Sörensen
  Christian Rudolph
  Raimond Burgman
  Jorge Theriaga
  Tayfun Taşdemir
  Andreas Efler

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:
 6 Teilnehmer

Qualifikation 
Aus der Qualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2001 3
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in der Türkei
Sport (Kuşadası)